Desire er et engelsk ord, der betyder "ønske" eller "begær".

Desire kan også have følgende betydninger:

Musik

Album
 Desire (Bob Dylan album)
 Desire (Pharoahe Monch album), eller titelsangen
 Desire (Tom Scott album), eller titelsangen
 Desire (Toyah album), eller titelsangen
 Desire (Tuxedomoon album), eller titelsangen

Sange
 "Desire" (Andy Gibb sang)
 "Desire" (Anna Calvi sang), en single fra 2011 og indeholdt på albummet Anna Calvi
 "Desire" (Claudette Pace sang)
 "Desire" (Darin sang)
 "Desire" (Do As Infinity sang)
 "Desire" (Geri Halliwell sang)
 "Desire" (Luna Sea sang)
 "Desire" (Ryan Adams sang)
 "Desire" (U2 sang)
 "Desire", af Akina Nakamori
 "Desire", af En Vogue fra Funky Divas
 "Desire", af The Gaslight Anthem fra Handwritten
 "Desire", af Holly Valance fra State of Mind
 "Desire", af Ozzy Osbourne fra No More Tears
 "Desire", af Poets of the Fall fra Carnival of Rust
 "Desire", af Raheem DeVaughn fra Love Behind the Melody
 "Desire", af Roni Griffith
 "Desire", af Suicide Commando fra Construct-Destruct
 "Desire", af Talk Talk fra Spirit of Eden
 "Desire", af Toad the Wet Sprocket fra Coil
 "Desire", af Vassy
 "Desire", af Yanni fra Dare to Dream
 "Desire", af Yello fra Stella

Film og fjernsyn 
 Desire (film fra 1920), en film instrueret af George Edwardes-Hall
 Desire (film fra 1921), en tysk film instrueret af F.W. Murnau
 Desire (film fra 1936), en film med Marlene Dietrich og Gary Cooper 
 Desire (film fra 1993), en amerikansk film med Kate Hodge
 Desire (film fra 2000), en film med Martin Donovan

Tegneserier 
 Desire (tegneseriefigur), en fiktiv person i The Sandman tegneserien
 Desire (manga), en manga skrevet af Maki Kazumi og illustreret af Yukine Honami